Corton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Corton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire